Gerónimo, cabdill dels apatxes bedonkohes
 Geronimo (pel·lícula de 1962)
 Geronimo: An American Legend, pel·lícula de 1993 sobre Gerónimo dirigida per Walter Hill
 Geronimo (Musculman)', personatge del manga Musculman''